«МультFильмы» — российская рок-группа. Автор песен, лидер и вокалист группы — Егор Тимофеев.

История 
Группа «МультFильмы» была образована студентом педагогического института им. Герцена Егором Тимофеевым в 1998 году из проекта «Глубоководные чудеса».

В 1998—2000 годах при помощи ряда известных музыкантов, таких как К. Фёдоров, Ю. Цалер, группа записывает дебютный альбом «МультFильмы». Альбом заложил брит-поповый стиль звучания группы, который проявился на следующих работах — «StereoSignal» (сингл, 2000), «Суперприз» (2002), а также «Витамины» (2002), который был записан в студии «Нашего радио» за один день 12 июля 2002.

В 2000 году на трибют-альбоме и концерте КИНОпробы группа исполнила песни «Это не любовь» и «Хочу перемен».

В 2003 году из группы уходит клавишник Виктор Новиков, в сентябре выходит альбом «Музыка звёзд и арктических станций». В 2004 году выпускается сольный альбом Егора Тимофеева «Пентагон» (названный по названию рабочей музыкальной компьютерной станции, с помощью которой Егор делал пластинку), а также сольная работа гитариста Евгения Лазаренко, в конце декабря выходит альбом «С4астье», после чего группа надолго замолкает.

В 2006 году выходит акустический альбом «Бумажный кот», а за ним последовал диск «Дивные дуэты». В 2007 году объявляется о возрождении творческого потенциала группы.

В 2015 году группа возобновила концертную деятельность в обновлённом составе и отправилась в гастрольный тур по российским городам.

В начале 2016 года состоялись большие концерты группы в Санкт-Петербурге и Москве, на которых были представлены новые песни.

Летом 2016 года в группу вернулся бас-гитарист Рустем Галлямов, а в 2017 барабанщик Максим Войтов. В 2019 году группа выпускает сборник «Лучшее и неизданное», а 14 апреля состоялся релиз альбома «Романтика-2», который был записан в 2007 году, но по ряду причин не был выпущен.

4 июля 2019 года на концерте в клубе «16 тонн» Егор Тимофеев объявил о распаде группы. 14 ноября этого же года состоялся первый концерт группы в новом составе. Там же публике была представлена новая песня «В ритме города».

8 февраля 2023 года состоялся релиз нового альбома «F либо А».

Состав 
 Егор Тимофеев — вокал, гитара, автор музыки и слов.
 Евгений Лазаренко — гитара, бэк-вокал
 Павел Толстой — бас-гитара.
 Михаил Шилов — барабаны.

Также с группой периодически выступают:
 Алексей Смирнов — бас-гитара.
 Павел Балабанов — гитара. 

Бывшие участники:
 Борис Бойцов — гитара (1998—1999)
 Максим Неверов — бас-гитара    (1998—1999)
 Максим Войтов — барабаны (2001—2013; 2017—2019)
 Рустем Галлямов — бас-гитара (1999—2008; 2016—2019)
 Олеся Тихонравова — барабаны (1998—2001)
 Виктор Новиков — клавишные (1998—2003)
 Антон Терентьев — бас-гитара (2009—2013)
 Максим Бакунов — барабаны (2013—2014)
 Николай Ерыкалов — бас-гитара (2014—2016)
 Владимир Поздышев — барабаны (2014—2017)

Дискография 

 2000 — МультFильмы (переиздан в 2004 и 2013)
 2000 — StereoSignal (макси-сингл)
 2002 — Суперприз
 2002 — Витамины
 2003 — Музыка звёзд и арктических станций
 2003 — The Best
 2004 — С4астье
 2006 — Бумажный кот (акустический альбом)
 2006 — Дивные дуэты
 2007 — Романтика-2 (официально вышел 14 апреля 2019 года)
 2019 — Лучшее и неизданное
 2019 — В ритме города (сингл)
 2023 — F либо А

Клипография 
 1999 — 2+1
 2000 — Мальчик
 2000 — Магнитофон
 2000 — Тело
 2000 — Чужие звезды
 2000 — Stereoсигнал
 2001 — Вместе с тобой
 2002 — Яды
 2002 — За нами следят
 2002 — Девушка
 2003 — Евро
 2003 — Fильмы
 2003 — Выключатели
 2003 — Горизонты
 2004 — Это в наших силах
 2004 — Бред Питт
 2005 — День рождения (дуэт с Людмилой Сенчиной)
 2006 — Красноглазая (дуэт с Алёной Свиридовой)

Примечания

Литература 
 
 
 
  (рецензия на альбом )

Ссылки 

 Официальный сайт группы МультFильмы
 

Рок-группы России
Музыкальные коллективы Санкт-Петербурга
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1998 году
МультFильмы